Corbara kan syfta på:

Geografi

Frankrike 

 Corbara, Haute-Corse, kommun på Korsika, Département de la Haute-Corse,

Italien 

 Corbara (ort i Italien, Umbrien), Provincia di Terni, 
 Corbara, Kampanien, kommun, Kampanien, Provincia di Salerno, 
 Corbara (ort i Italien, Kampanien, Provincia di Caserta), 

Robotskapade Italienförgreningar